Храм Сета () — оккультная организация, основанная в 1975 году, одна из религий левой руки. Она проповедует сетианскую философию и различные магические практики.

История 
Храм Сета был основан в 1975 году подполковником армии США Майклом А. Акино с несколькими членами Церкви Сатаны, покинувшими ту по причине разногласий в административных и философских вопросах с её основателем, и, по утверждению Акино, из отвращения к коррупции в Церкви Сатаны. Храм Сета был зарегистрирован в Калифорнии в том же году как некоммерческая организация.

Организация 
Храм придерживается селективной политики членства. Принимается менее половины из всех претендентов, испытательный срок — два года. Членство Храма имеет довольно высокий коэффициент текучести. Большинство членов в конечном счёте покидает Храм Сета по целому ряду причин. Лишь малая часть сетианцев остаётся более десяти лет. Участники платят членские взносы. Храм принимает членов со всех континентов, хотя это в значительной степени американская организация.

Философия 

Философию Храма Сета можно охарактеризовать как философию «разумного эгоизма»: самосовершенствование самообразованием, эксперименты и инициации. Этот процесс, индивидуальный для каждого сетианца, называется внутри Храма египетским иероглифическим термином «хэпэр» () или «зипэр» (), как предпочитает его писать Храм Сета. Данный термин происходит от египетского ḫpr . «Зипэр» символизирует жук-скарабей, означающий перерождение личности и бессмертие в Храме Сета.

Сетианцы признают несколько уровней или степеней инициации, и в целом она схожа с иерархией Церкви Сатаны. Иерархия имеет шесть ступеней, каждой ступени посвящения, соответствует определенная книга, которую необходимо изучить:

 Сетианец (, Первая степень, соответствует "Хрустальная книга")
 Адепт (, Вторая степень, соответствует "Рубиновая Книга")
 Жрец / Жрица (, Третья степень, соответствует "Ониксовая Книга")
 Magister / Magistra Templi (Четвёртая степень, соответствует "Сапфировая Книга")
 Magus / Maga (Пятая степень, соответствует "Аметистовая Книга")
 Ipsissimus / Ipsissima (Шестая степень, соответствует "Топазная Книга")

Ссылки 
 
 Интервью с Зеэной Доминик Тишледер

Примечания 

Нью-эйдж
Эзотерика